Otěž může být

 otěž (jezdectví), součást koňského postroje
 viz též vyvažovací otěže
 otěž (takeláž), součást lodního lanoví